Каба́нье боло́то:

 Кабанье болото — в Алтайском крае, в Крутихинском районе. Координаты: 
 Кабанье болото — вариант названия Мичуринского болота в Калининградской области, в Краснознаменском районе.
 Кабанье болото — в Омской области, в Калачинском районе. Координаты:

См. также 
 Кабанье (значения)